

Patronyme 

 Rabah Nait Oufella (1992-), est un acteur franco-algérien.

Toponyme 

 Souk Oufella est une commune algérienne de la wilaya de Béjaïa en Algérie.
 Thala Oufella est un village algérien de la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 La caïdat d'Aït Oufella est une circonscription administrative marocaine.
Patronyme algérien